El topónimo Virden puede hacer referencia a tres lugares de Estados Unidos:

 Virden, un municipio en el estado de Illinois. 
 Virden, una ciudad en el estado anterior.
 Virden, una villa en el estado de Nuevo México.